Константин В. Фёдоров () — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта СССР.

Всю карьеру провёл в ленинградских клубах. Начинал играть в «Динамо» (1952/53 — 1953/54). Восемь сезонов провёл в ОДО — СКВО — СКА. В сезоне 1963/64 играл в первенстве РСФСР за «Ленмясокомбинат». В сезоне 1966/67 стал победителем третьей группы класса «А» в составе «Динамо».

Примечания 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Ленинград
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Мастера спорта СССР